In het algemeen de kerk in Rusland, zie Katholieke Kerk in Rusland en Russisch-orthodoxe Kerk.
 Russische kerk (Wiesbaden), een kerkgebouw in Wiesbaden
 Russische kerk (Nice), een kerkgebouw in Nice

Externe link 
 Russian Church (Sofia), een kerkgebouw in Sofia